Battle is Engels voor veldslag. Het kan ook verwijzen naar:
 Battle (East Sussex), een stadje en civil parish in het Engelse graafschap East Sussex
 Battle.net, een online gamingplatform
 De Battle, een Belgisch-Nederlandse televisiewedstrijd
 MC-battle, een wedstrijd tussen hiphop-MC's

Personen 
 Kathleen Battle (1948), Amerikaans zangeres
 Simone Battle (1989–2014), Amerikaans zangeres, danseres en actrice